doba – astronomiczna jednostka miary upływu czasu
 doba (chron) – geologiczna jednostka miary upływu czasu
 Doba – osada w gminie Giżycko
 Doba – miasto w Czadzie

W Rumunii
 Doba – wieś w okręgu Aluta, w gminie Pleșoiu
 Doba – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Dobrin
 Doba – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Doba
 Doba – gmina w okręgu Satu Mare

Osoby o nazwisku Doba:
 Aleksander Doba – polski kajakarz